West Bangor ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 West Bangor (Maine)
 West Bangor (Michigan)
 West Bangor (New York)
 West Bangor (Pennsylvania)